Jan Ciecierski (1721–1760) – polski jezuita, założyciel i regens Collegium Nobilium jezuitów w Warszawie
 Jan Ciecierski (1899–1987) – polski aktor